Зюзинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зюзинская волость (Сарапульский уезд) — в составе Вятской губернии, Сарапульский уезд
 Зюзинская волость (Лаишевский уезд) — в составе Казанской губернии, Лаишевский уезд
 Зюзинская волость (Московский уезд) — в составе Московской губернии, Московский уезд